Высокопо́лье () — посёлок городского типа в Бериславском районе Херсонской области Украины. Административный центр Высокопольской поселковой общины.

История 

Немецкое лютеранское село Кронау было основано в 1869 году переселенцами из Таврической губернии.

В 1897 г. в селе была построена церковь. В 1914 г. в селе имелись две паровые мельницы, пивзавод, пивная, винный погреб, лавки, склады, в том числе: земледельческих орудий, лесоматериалов, винный оптовый, ярмарки, земская школа, прогимназия.

После начала первой мировой войны, в 1915 году село было переименовано в Высокополье.
 В 1921—1922 и в 1932—1933 гг. умерло от голода соответственно 55 и 12 человек.
 За период с 1929 по 1941 год из села депортирован 71 человек.
 В период коллективизации в селе созданы 4 колхоза: имени Шевченко, «Ауфбау», «Нойдорф», «Роте Фройндшафт».
 В 1936 г. село Высокополье переименовано во Фриц-Геккертово в честь немецкого коммуниста Фрица Геккерта.
 С 1926 по 1939 г. — административный центр Высокопольского района с преобладающим немецким населением (с 1936 года — район имени Фрица Геккерта). Район упразднён Указом Президиума ВС УССР от 26.03.1939 г. Сельсоветы включены в состав Владимировского и Больше-Александровского районов Николаевской области.

В 1971 году здесь действовали комбинат хлебопродуктов и маслосыродельный завод.

В январе 1989 года численность населения составляла 4986 человек.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь комбикормового завода и пищевкусовой фабрики.

Весной 2006 года по иску банка «Аваль» было возбуждено дело о банкротстве местного сельскохозяйственного кооператива, 6 июля 2006 года он был признан банкротом и началась процедура его ликвидации.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 4296 человек.

С 16 марта 2022 года находился под контролем вооруженных сил России. 4 сентября 2022 года посёлок был освобождён ВСУ.

6 сентября 2022 года, в сети появились кадры боев за Высокополье Херсонской области. Населенный пункт отбивали бойцы 60-й бригады 97-го батальона ВСУ. На следующий день туда зашло спецподразделение СБУ "Альфа". 

На 7 января 2023 года Высокополье находится под контролем Украины. В нем действуют множество гуманитарных миссий, которые помогают жителям пережить гуманитарный кризис, вызваный оккупацией российскими войсками.

Транспорт 
Железнодорожная станция на линии Херсон — Апостолово.

Примечания 
10.  

Посёлки городского типа Херсонской области
Немецкие колонии в Херсонской области
Фриц Геккерт